Poison, Alice Cooper egyik leghíresebb dala
Poison (Bell Biv DeVoe-dal)
Poison (Nicole Scherzinger-dal)
Poison (The Prodigy-dal)
Poison, amerikai rockegyüttes